El término Bill Gates puede referirse a:
 Bill Gates, un empresario y filántropo estadounidense fundador de Microsoft.
 La mosca de Bill Gates, llamado así en honor de las contribuciones de Bill Gates a la dipterología.